Tomatina, une fête de la tomate à Buñol, en Espagne.
 Tomatina (ou Gran Tomatina Colombiana), une fête de la tomate à Sutamarchán, en Colombie.